Mühlendamm steht für:
 Mühlendamm (Wasserbau), ein mit einer Wassermühle zusammenhängender Wasserbau

entsprechende örtliche Anlagen:
 Mühlendamm (Berlin-Spandau), durch Havel in Berlin-Spandau
 Mühlendämme (Brandenburg an der Havel), durch Havel in Brandenburg an der Havel
 Mühlendamm (Fürstenwalde/Spree), durch Spree in Fürstenwalde/Spree
 Mühlendamm (Lübben (Spreewald)), durch Spree in Lübben (Spreewald)
 Mühlendamm (Rathenow), durch Havel in Rathenow
 Mühlendamm (Rostock), durch Warnow in Rostock

daraus abgeleitete Ortsnamen:
 Mühlendamm (Steinbergkirche), Ortsteil von Steinbergkirche, Schleswig-Holstein

daraus abgeleitete Straßennamen:
 Mühlendamm (Bergen, Landkreis Celle), siehe Liste der Baudenkmale in Bergen (Landkreis Celle)
 Mühlendamm (Berlin)
 Mühlendamm (Brandenburg an der Havel), siehe Liste der Baudenkmale in Brandenburg an der Havel
 Mühlendamm (Elmshorn), siehe Liste der Kulturdenkmale in Elmshorn
 Mühlendamm (Flensburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Flensburg-Südstadt
 Mühlendamm (Gräben), siehe Liste der Baudenkmale in Gräben
 Mühlendamm (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Kirchwerder
 Mühlendamm (Kloster Lehnin), siehe Liste der Baudenkmale in Kloster Lehnin #Netzen
 Mühlendamm (Lübeck)
 Mühlendamm (Minden), siehe Liste der Baudenkmäler in Minden (links der Weser)
 Mühlendamm (Nordhorn), siehe Kornmühle Nordhorn
 Mühlendamm (Rathenow), siehe Liste der Baudenkmale in Rathenow
 Mühlendamm (Rheine), siehe Liste der Baudenkmäler in Rheine
 Mühlendamm (Rostock), siehe Liste der Baudenkmale in Rostock
 Mühlendamm (Sangerhausen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Sangerhausen
 Mühlendamm (Schafflund), siehe Liste der Kulturdenkmale in Schafflund
 Mühlendamm (Solingen), siehe Liste der Baudenkmäler in Solingen-Burg
 Mühlendamm (Uetersen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Uetersen
 Mühlendamm (Utzedel), siehe Liste der Baudenkmale in Utzedel
 Mühlendamm (Wetterzeube), siehe Liste der Kulturdenkmale in Wetterzeube
 Mühlendamm (Wilthen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Wilthen
 Mühlendamm (Woldegk), siehe Liste der Baudenkmale in Woldegk

Siehe auch:
 Mühlendammschleuse
 Mühlengasse
 Mühlgasse
 Mühlenstraße
 Mühlenweg